

Codici 
 jpn – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua giapponese
 JPN – codice ISO 3166-1 alpha-3 del Giappone

Musica 
 JPN – album del 2011 del trio giapponese Perfume